Кадоре — может означать:

  — исторический и географический регион Италии, расположенный в провинции Беллуно в Венето и минимально в провинции Удине в Фриули-Венеция — Джулия (ограниченное муниципалитету Sappada).
 Кадоре, Брюно (род. 1954) — 87-й Генеральный магистр Ордена проповедников (доминиканцев), избранный на этот пост 5 сентября 2010 года на Генеральном капитуле Ордена.